Luis Santa María puede referirse a:
Luis Santa María, político peruano de inicios del siglo XX.
Luis Santa María Calderón, político peruano de inicios del siglo XXI.